Turcomanno – sinonimo di turkmeno
 Turcomanno (lingua turkmena) – lingua parlata dai turkmeni
 Turcomanni iracheni – popolazione di etnia turca residente in Iraq 
 Turcomanni siriani – popolazione di etnia turca residente in Siria  
 Turcomanno o turcimanno o dragomanno, figura amministrativa degli antichi Stati crociati fondati in Palestina
 Cavallo turcomanno – razza equina

Altri progetti